Клубничный — название населённых пунктов в России:

 Клубничный — посёлок в Клинцовском районе Брянской области, упразднён в 1995 г.
 Клубничный — посёлок в Убинском районе Новосибирской области.

См. также 

 Клубничный переулок